Farmer steht für:
 Farmer, englische Bezeichnung für einen Landwirt
 Farmer (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Farmer, Modellreihe von Traktoren, siehe Fendt (Marke)#Farmer, Favorit, Fix und Co.
 Farmer, Kleinwagen, der von 1968 bis 1980 gebaut wurde, siehe Lawil#Lawil Farmer / Lawil S3

Farmer ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Farmer (Missouri)
 Farmer (North Carolina)
 Farmer (Ohio)
 Farmer (South Dakota), im Hanson County
 Farmer (Texas)
 Farmer (Washington)
 Farmer City (Illinois)
 Farmer City (Kansas)

geografischer Objekte:
 Farmer-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Farmer Island, Insel des Marshall-Archipels vor der Saunders-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika

Siehe auch: